La capanna dello zio Tom (Uncle Tom's Cabin or Life Among the Lowly) – romanzo di Harriet Beecher Stowe del 1825
 La capanna dello zio Tom (Uncle Tom's Cabin) – film del 1918 diretto da J. Searle Dawley
 La capanna dello zio Tom – film del 1918 diretto da Riccardo Tolentino
 La capanna dello zio Tom (Uncle Tom's Cabin) – film del 1927 diretto da Harry A. Pollard
 La capanna dello zio Tom (Mickey's Mellerdrammer) – cortometraggio d'animazione Disney del 1933
 La capanna dello zio Tom (Onkel Toms Hütte) – film del 1965 diretto da Géza von Radványi